Tenda kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Tende, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Indonesien 

 Kelurahan Tenda, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar